Дейв (Дэвид) Эванс (Dave Evans, David Evans):
 Эванс, Дейв (род. 1950) — британский/валлийский певец.
  (1874—1948) — валлийский композитор.
  (род. 1958) — английский футболист.
  (1924—1998) — американский учёный в области информатики и компьютерной графики.
  — канадский палеонтолог.
  (род. 1962) — американский кинорежиссёр и сценарист.